Existen varios autores llamados Dimas Fernández-Galiano
Dimas Fernández-Galiano Fernández (1921-2002), naturalista español.
Dimas Fernández-Galiano Ruiz (1951-2015), arqueólogo e historiador español, hijo del anterior